Stadtmitte (letteralmente «centro cittadino») può riferirsi a:
 Stadtmitte – quartiere della città tedesca di Düsseldorf
 stazione di Stadtmitte – stazione della metropolitana di Berlino